Miss USA - a representante dos EUA no concurso de Miss universo
Miss America (DC Comics) - heroína da DC Comics
Miss America (Marvel Comics) - heroína da Marvel Comics, participante do grupo Invasores
Miss América (concurso de beleza) - concurso tradicional de beleza de grande projeção nos EUA
Miss America (Battle Fever J) - ミスアメリカ - heroína da  Toei/Marvel, participante da série de Super Sentai Battle Fever J.
Miss Americana - concurso de beleza da cidade de Americana no estado de São Paulo, Brasil.

Desambiguação